Trivoli Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Trivoli Township du comté de Peoria dans l'Illinois.
  du comté d’Ellsworth dans le Kansas.

Homonymie de townships